

Hydronymes 
 La Têche est une rivière française du département de l'Allier en région Auvergne et un affluent de rive droite de la Besbre, c'est-à-dire un sous-affluent de la Loire.
 La Petite Têche ou ruisseau de Maupas est une rivière française du département Allier de la région Auvergne et un affluent droit de la Besbre, c'est-à-dire un sous-affluent de la Loire.

Toponymes 
 Varennes-sur-Tèche est une commune française, située dans le département de l'Allier et la région Auvergne traversée par la rivière la Têche.
 Têche est une commune française, située dans le département de l'Isère et la région Rhône-Alpes.